Bandar of Bunder (Perzisch بندر) is het Perzische woord voor "haven". Het is een samenvoeging van de woorden 'band' (verhoogde kade, dijk of dam, verwant aan het Nederlandse woord 'band') en 'dar' (poort of deur, verwant aan het Nederlandse woord 'deur', in de zin van toegangspoort tot het achterland). Het woord heeft zich met Perzische zeelui verspreid over Zuid-Azië en maakt deel uit van een groot aantal plaatsnamen:

Bangladesh
 Bandar Upazila
 Bandar Thana

China
 De bund in Shanghai.

India
Bij Mumbai:
Apollo Bunder, Akhtar Bunder, Arthur Bunder, Ballard Bunder, Bori Bunder, Brick Bunder, Carnac Bunder, Chendani Bunder, Chinch Bunder, Chincholi Bunder, Colsa Bunder, Dana Bunder, Ghodbunder, Haji Bunder, Hay Bunder, Kerosene Bunder, Lakdi Bunder, Masjid Bunder, Mith Bunder, Nagla Bunder, Reti Bunder, Tank Bunder, Wadi Bunder, Zakaria Bunder

In de staat Gujarat:

Indonesië 
Tussen haakjes staat het onderdistrict:

 Bandar (onderdistrict van Batang), een onderdistrict van regentschap Batang
 Bandar (dorp in Batang), een dorp in het regentschap Batang
 Bandar (Bener Meriah), een onderdistrict van regentschap Bener Meriah
 Bandar (Buana Pemaca), een dorp in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan
 Bandar (Kaur Selatan), een dorp in het regentschap Kaur
 Bandar (Oost-Java), een dorp in het regentschap Pacitan
 Bandar (onderdistrict van Pacitan), een onderdistrict van het regentschap Pacitan
 Bandar (dorp in Pacitan), een dorp in het regentschap Pacitan
 Bandar (Pantar), een dorp in het regentschap Alor
 Bandar (Simalungun), een onderdistrict van regentschap Simalungun
 Bandar (Sosoh Buay Rayap), een dorp in het regentschap Ogan Komering Ulu
 Bandar (Sukomoro), een dorp in het regentschap Magetan
 Banda Atjeh
 Bandar Lampung
 Banjarmasin

 Bunder (Cidahu), in de provincie West-Java
 Bunder (Cikupa), Bantam
 Bunder (Susukan), West-Java
 Bunder (Jatiluhur), West-Java
 Bunder (Kabat), Oost-Java
 Bunder (Pademawu), Oost-Java
 Bunder (Patuk), Jogjakarta
 Bunder (Widasari), West-Java

Iran
 Bandar Abbas
 Bandar Anzali
 Bandar Imam Khomeini
 Bandar Lengeh
 Bandar Torkman
 Bandar Charak

Maleisië
 Bandar Sri Damansara
 Bandar Seri Putra
 Bandar Baru Bangi
 Bandar Samariang

Oman
 Bandar Khayran
 Bandar Jissah

Pakistan
 Keti Bandar
 Shamal Bandar

Somalië
 Bandar Beyla
 Bosaso, voorheen bekend als Bandar Qaasim

Andere landen
 Bandar el-Mansura, Egypte
 Bandar Seri Begawan, hoofdstad van Brunei
 Bandar (Afghanistan)